В одиночному розряді тенісного турніру WTA Long Beach 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-1, 6-2.

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Long Beach